Cette page présente la liste des sénateurs de la Vendée depuis la Troisième République.

République

Mandature 2020-2026 

Depuis le 27 septembre 2020

 3 sénateurs élus selon un mode de scrutin proportionnel plurinominal pour 6 ans.
 Mandature 2014-2020 Depuis le 28 septembre 2014

 3 sénateurs élus selon un mode de scrutin proportionnel plurinominal pour 6 ans.

Mandature 2004-2014 

Depuis le 26 septembre 2004

 3 sénateurs élus selon un mode de scrutin proportionnel plurinominal pour 9 ans.
 Mandature 1995-2004 Depuis le 24 septembre 1995

 3 sénateurs élus selon un mode de scrutin proportionnel plurinominal pour 9 ans.

Mandature 1986-1995 

Depuis le 28 septembre 1986

 3 sénateurs élus selon un mode de scrutin proportionnel plurinominal pour 9 ans.
 Louis Moinard remplace Louis Caiveau en 1987 à la suite du décès de celui-ci.
 Mandature 1977-1986 Depuis le 25 septembre 1977

 3 sénateurs élus selon un mode de scrutin proportionnel plurinominal pour 9 ans.
 Louis Caiveau remplace Lionel de Tinguy du Pouët en 1981 à la suite du décès de celui-ci.

Mandature 1968-1977 

Depuis le 22 septembre 1968

 2 sénateurs élus selon un mode de scrutin majoritaire plurinominal pour 9 ans.

 Mandature 1959-1968 Depuis le 26 avril 1959

 2 sénateurs élus selon un mode de scrutin majoritaire plurinominal pour 9 ans.
 Hubert Durand remplace Henri Rochereau en 1959 à la suite de la nomination au gouvernement de celui-ci.
 Pierre Roy remplace Jacques de Maupeou en 1963 à la suite du décès de celui-ci.

République 
 Jacques Chaumel, 1908-1973, sénateur de 1946 à 1948, MRP
 Jacques de Maupeou, 1899-1963, sénateur de 1948 à 1949, RPF
 Henri Rochereau (1908-1999), sénateur de 1946 à 1959, non inscrit

République 
 Amédée de Béjarry, 1840-1916, sénateur de 1886 à 1916
 Armand Charles de Baudry d'Asson, 1862-1945, sénateur de 1927 à 1936
 Alfred Biré, 1826-1897, sénateur de 1887 à 1897
 Auguste de Cornulier de La Lande, 1812-1886, sénateur de 1876 à 1886
 Raymond de Fontaines, 1859-1949, sénateur de 1927 à 1944
 Baptiste Guinaudeau, 1817-1887, sénateur de 1876 à 1887
 Emmanuel Halgan, 1839-1917, sénateur de 1885 à 1917
 Stéphane Halgan (frère du précédent), 1828-1882, sénateur de 1879 à 1882
 Henri de Lavrignais, 1850-1927, sénateur de 1920 à 1927
 Paul Le Roux, 1850-1923, sénateur de 1897 à 1923
 Maurice Morand, 1869-1933, sénateur de 1920 à 1933
 Louis Rambaud, 1883- 1944, sénateur de 1933 à 1944
 Marie Edouard Benjamin Vandier, 1835-1878, sénateur de 1876 à 1878
 Léopold Robert, 1878-1956, sénateur de 1935 à 1944

Anciens sénateurs de la Vendée

Conseil des Anciens (1795-1799)

Membres des Chambres hautes (1800-1870) originaires de la Vendée

Sénateurs du Premier Empire

Membres de la Chambre des pairs

Première Restauration

Cent-Jours

Seconde Restauration
  -  : Charles de Mesnard (1769-1842)

Monarchie de Juillet

Sénateurs du Second Empire

Voir aussi 

 Vendée
 Liste des députés de la Vendée

Vendée
Senateur